Andrimont (Dison), een deelgemeente van de Belgische gemeente Dison in de provincie Luik.
Andrimont (Stoumont), een gehucht in de deelgemeente La Gleize van Stoumont in de Belgische provincie Luik.